Пахомовщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пахомовщина — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Пахомовщина — деревня в Демянском районе Новгородской области.